Bradley Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bradley Mountain (Connecticut)
 Bradley Mountain (Idaho)
 Bradley Mountain (Massachusetts)
 Bradley Mountain (Hamilton County, New York)
 Bradley Mountain (Orange County, New York)
 Bradley Mountain (North Carolina)
 Bradley Mountain (Wyoming)